LVO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Laverton Aerodrome, Laverton (Western Australia), Australia